Susteck steht für:
 Dominik Susteck (* 1977), deutscher Organist und Komponist
 Sebastian Susteck, deutscher Germanist